Harald Stamm (Frankfurt am Main, 1938), baix alemany 
 Peter Stamm (Münsterlingen, 1963), escriptor suís en alemany 
 Wilhelm von Stamm (? - 1905), mestre d'escacs letó